Приозёрный  — посёлок (сельский населённый пункт) в Опочецком районе Псковской области России.

Входит в состав Варыгинской волости.

География 
Расположен к югу от озера Мегрово, в 14 км к северу от города Опочка и в 9 км к югу от волостного центра, деревни Матюшкино.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 329 жителей.

История 
С 1995 до 2015 года посёлок входил в состав ныне упразднённой Матюшкинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района